Les termes Beaucour et Beaucours sont un patronyme de famille d’origine française. Ces termes peuvent se référer à:

Personnalités
Josué Dubois Berthelot de Beaucours (1750-?), ingénieur militaire exerçant au Canada.
Fernand Beaucour (1921-2005), historien français.
René-Albert Baucour (1878-1969), sculpteur français

Toponymes
Avenue Beaucour, avenue et route privée du 8e arrondissement de Paris / Gaubour-du-Roule, France.
Étang de Beaucours, plan d'eau de Saint-Nicolas-du-Pélem, en France.
Lac Beaucours, plan d’eau tributaire de la rivière Opawica, en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Beaucours (canton), canton de la Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Ruisseau Beaucours, un cours d’eau de la Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Autres
Château de Beaucours, immeuble de Saint-Nicolas-du-Pélem, en France.